Emil Rau ist der Name folgender Personen:

 Emil Rau (Eishockeyspieler), deutscher Eishockeynationalspieler 
 Emil Rau (Maler) (1858–1937), deutscher Genremaler